Вајт Сулфер Спрингс има више значења:
 Вајт Сулфер Спрингс (Западна Вирџинија)
 Вајт Сулфер Спрингс (Монтана)